Ringsbjerg kan henvise til flere stednavne:
 Ringsbjerg (Dalbyover Sogn) – et areal i Dalbyover Sogn, Randers Kommune
 Ringsbjerg (Sædder Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sædder Sogn, Køge Kommune
 Ringsbjerg (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Slesvig-Flensborg kreds i delstaten Slesvig-Holsten